Буров може да се отнася за:
 Атанас Буров (1875-1954), български политик
 Димитър Буров (1839-1903), български предприемач
 Иван Буров (1873-1939), български банкер
 Иларион Буров (1873-1931), български лекар